у Кропивницькому на обліку перебуває 571 пам'ятка архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва.

Див. також 
 Архітектура Кропивницького

Джерела 
 Пам'ятки Кіровоградської області 

Кропивницький
Кропивницький
Переліки пам'яток архітектури Кіровоградської області